Mandoria Miasto Przygód – tematyczny park rozrywki w miejscowości Rzgów w województwie łódzkim w Polsce otwarty 8 lipca 2021 roku. Tematyzacja parku jest oparta o europejskie miasta handlowe z epoki renesansu.

Park ma mieć docelowo powierzchnię ok. 50 ha. Pierwszy etap obejmuje stworzenie pod dachem całorocznego parku rozrywki o powierzchni 1,5 ha.

Inwestorem Mandorii jest Ptak S.A., a budżet pierwszej fazy inwestycji wyniósł 108 mln zł.

Atrakcje

Kolejki górskie

Czynne 
Na rok 2022 w parku znajdowały się 3 czynne kolejki górskie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Strona internetowa Mandorii

Lunaparki w Polsce
Obiekty budowlane w Rzgowie